Prelesje je ime več naselij v Sloveniji:

Prelesje, naselje v Občini Črnomelj
Prelesje, naselje v Občini Gorenja vas - Poljane
Prelesje, naselje v Občini Litija
Prelesje, naselje v Občini Šentrupert